Снєгов () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Снєгов Михайло Георгійович (1896—1960) — радянський воєначальник, генерал-майор.
 Снєгов Олексій Володимирович (1898—1989) — радянський партійний діяч.
 Снєгов Сергій Олександрович (1910—1994) — російський радянський письменник-фантаст.